El paral·lel 5º sud és una línia de latitud que es troba a 5 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 5° de latitud sud, un grau de longitud equival a  110,899 km; la longitud total del paral·lel és de 39.924 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 553 km i a 9.449 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 5° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-

| 
! scope="row" | 
| Per uns 7 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Província de Cabinda
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Llac Tanganyika
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Canal de Pemba
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Pemba
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa a través de les illes Almirall,  Passa al sud de Mahé,  Passa al nord de l'atol Peros Banhos, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Sumatra
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Java
| style="background:#b0e0e6;" | Passa per nombroses illes petites d' 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Sulawesi
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Banda
| style="background:#b0e0e6;" | Golf de Boni - Passa al nord de l'illa de Kabaena, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Muna i Buton
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Banda
| style="background:#b0e0e6;" | Passa per nombroses illes petites d' 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Guinea
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Guinea
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bismarck, passa per nombroses illes petites de 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Bretanya
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Salomó - Passa al sud de l'illa de Nova Irlanda,  - Passa al nord de Buka,  Una part sense nom de l'oceà - Passa al nord d'Ontong Java,  - Passa al sud de Nikumaroro, 
|-
| 
! scope="row" | 
|Piura
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 4 km al punt més meridional del país
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
|Cajamarca Amazonas Loreto
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Amazonas Pará Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 4º sud
 Paral·lel 6º sud

Referències 

Línies de latitud